Wersche steht für:

Personen:
 Dietrich Wersche (1909–?), deutscher Unternehmer
 Elvira Wersche (* 1948), deutsch-niederländische Installationskünstlerin (Sammlung Weltensand)
 Karl Wersche (1863–?), deutscher Gymnasiallehrer in Berlin, Verfasser der Geschichts-Unterrichtsmaterialien des Rustinschen Lehrinstituts für Selbstunterricht in Potsdam, der ersten deutschen Fernunterrichtsschule

Orte:
 Wersche, Ortsteil der Gemeinde Bissendorf, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Wersche, einheimische schwäbische Bezeichnung der Gemeinde Wiernsheim, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Wersche, einheimische hessische Bezeichnung des Ortes Wersau, Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Haus Wersche (auch: Weersche), ehemaliges Rittergut in Osterwick, Gemeinde Rosendahl, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wersch
 Werschen